Szvetlana Kuznyecova (1965) Európa-bajnok szovjet-orosz kosárlabdázónő, olimpikon
 Szvetlana Alekszandrovna Kuznyecova (1985) orosz teniszezőnő, olimpikon